Chronic (film), Amerikaanse film uit 2015
 The Chronic, hiphopalbum van Dr. Dre uit 1992